Топонимы:
 Ижевка () — село на Украине в Константиновском районе Донецкой области.
 Ижевка (Татарстан) — село в России в Менделеевском районе Татарстана
 Ижевка — река в России

См. также 
 Иж
 Ижевск (значения)